Трибу́н () — должностное лицо в Древнем Риме.

 Военный трибун
 Военный трибун с консульской властью
 Народный трибун
 Трибун целеров — начальник телохранителей в Царском Риме.
 Трибун когорты — начальник когорты.
 Трибун городской когорты — начальник городской когорты.
 Трибун казначейства — ведал сборами налогов.

См. также 
 

Магистратуры Древнего Рима
Должности Римской империи